Milchgrabenbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Milchgrabenbach (Ragnitzbach), rechter Zufluss des Ragnitzbaches im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Milchgrabenbach (Södingbach), linker Zufluss des Södingbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark